Чорний ліс — багатозначний топонім.

Чорний ліс — великий ліс, розташований на межі лісостепової та степової смуг в Олександрівському районі Кіровоградської області
 Чорний ліс — сфангове болото в однойменному лісі поблизу села Водяного Знам'янської міської ради

Села:
 Чорний Ліс — Волинська область, Луцький район
 Чорний Ліс — Тернопільська область, Збаразький район
 Чорний Ліс — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район

Села:
 Чорний Ліс () — Мінська область, Логойський район
 Чорний Ліс () — Мінська область, Смолевицький район

Шварцвальд, Чорний ліс — гірський масив у землі Баден-Вюртемберг на південному заході Німеччини.

Інше 
 «Чорний ліс» — підпільний часопис ОУН
 ТВ-22 «Чорний ліс» — тактичний відтинок групи УПА-Захід
 Чорний ліс — лісовий масив, Кіровоградська область
 Чорний ліс — лісовий масив, Івано-Франківська область
 Чорний Ліс — лісовий заказник, Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Чорний Ліс — лісовий заказник, Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Чорний Ліс — лісовий заказник, Чернігівська область
 Чорний Ліс — загальнозоологічний заказник, Івано-Франківська область
 Чорний Ліс — заповідне урочище, Рівненська область
 «Чорний ліс» —  55-й окремий автомобільний батальйон «Чорний ліс», який був створений у селі Богданівка Знам'янського району Кіровоградської області для підвезення боєприпасів та забезпечення іншим майном військових частин, що знаходяться в зоні проведення АТО і загалом по Україні.

Див. також 
 Республіка Чорного Лісу
 Різанина в Чорному Лісі ‎